Уркендеу — название населённых пунктов в Казахстане

 Уркендеу — село в Коргалжынском районе Акмолинской области.
 Уркендеу — село в Жанааркинском районе Карагандинской области.
Уркендеу — до 2018 г. название села Жанкент в Казалинском районе Кызылординской области.